Dorant bezeichnet die Pflanzen:

 Acker-Löwenmaul
 Gewöhnlicher Andorn (Weißer Dorant)